Christian steht für:

 Christian, männlicher Vorname und Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Name von Herrschern und anderen Würdenträgern, siehe Liste der Herrscher namens Christian
 Originaltitel von Marokko-Blues, dänischer Spielfilm (1989)
 Christian (Löwe), ausgewilderter Löwe
 (192158) Christian, Asteroid 
 Orkan Christian, Herbststurm (2013)
 Zeche Christian in Dortmund

im NRHP gelistete Objekte:
 Christian Hill Historic District, in Alton, Illinois, ID-Nr. 78001165
 Christian Meeting House, in Petersburg, Kentucky, ID-Nr. 88003262
 Christian Petersen Courtyard Sculptures, and Dairy Industry Building, in Ames, Iowa, ID-Nr. 87000020
 Christian Record Building, in Lincoln, Nebraska, ID-Nr. 86003384
 Christian Ridge Historic District, in Frankfort, Indiana, ID-Nr. 03000540
 Christian Sachau Saloon, in St. Joseph, Missouri, ID-Nr. 85003358
 Christian Science Church, in Gardiner, Maine, ID-Nr. 86001271
 Christian Science Society Building, in Steamboat Springs, Connecticut, ID-Nr. 07000839
 Christian Street Rural Historic District, in Hartford, Vermont, ID-Nr. 03001248
 Christian Union Congregational Church, in Montclair, New Jersey, ID-Nr. 86003047
 Christian Union Society Meetinghouse, in South Walden, Vermont, ID-Nr. 80000385
 Christian Valley Baptist Church, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 05000286

Siehe auch:
 Christian County, mehrere Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Christians